Батури́нский — русская фамилия; имеет женскую форму Батуринская.

Известные носители 
 Батуринский, Александр (род. 1991) — латвийский футболист, защитник.
 Батуринский, Виктор Давыдович (Гальперин, 1914—2002) — советский и российский юрист, шахматист, шахматный журналист и арбитр, сын Д. А. Батуринского.
 Батуринский, Давид Абрамович (Гальперин, 1888—1961) — советский экономист, профессор.

Прочее 
 Батуринский 175-й пехотный полк — полк русской армии, принимавший участие в Первой мировой войне.

См. также